Булатниково — топоним в России:
 Булатниково — село в Муромском районе Владимирской области.
 Булатниково — село в Ленинском городском округе Московской области.
 Булатниково — платформа (остановочный пункт) Павелецкого направления МЖД.
 Булатниково — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Булатниково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Булатниково — деревня в Торжокском районе Тверской области.